Питер Лэнгтофт, также известный как Пётр из Лэнгтофта (, или Peter Langetost, , , или Petrus Bridlingtoniensis; до  — около ) — английский хронист и историк, монах-августинец, автор рифмованной хроники Англии.

Биография 
Год рождения неизвестен. Предположительно происходил из деревни  (совр. графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир). Его фамилия, распространённая в XIV—XV веках в Линкольншире и Йоркшире, имеет скандинавские корни. Данные об образовании отсутствуют, предположительно изучал каноническое право.

Монах ордена августинцев, он с 1271 года служил регулярным каноником в Бридлингтонском приорате (Ист-Райдинг-оф-Йоркшир), располагавшемся в нескольких милях от Лэнгтофта, как об этом свидетельствует его переводчик хронист Роберт Мэннинг.

Согласно разысканиям издателя его хроники историка и антиквария , он умер после 1307 года.

Сочинения 
Является автором рифмованной истории Англии, известной также как «Хроника Лэнгтофта» (), написанной на довольно грубом и изобилующем грамматическими ошибками англо-нормандском языке, предположительно по заказу некого покровителя, названного в одной из рукописей «Скаффельдом» (Scaffeld).

Хроника, состоящая из трёх частей и 9 000 строф, излагает английскую историю, начиная от легендарного основания Британии Брутом Троянским и до смерти короля Эдуарда I (1307).

Основными источниками для первой части хроники Лэнгтофта послужили «Церковная история англов» Беды Достопочтенного (около 732 г.) и «Роман о Бруте» нормандского поэта Васа (около 1155 г.), а для второй — сочинения историков XII века, в том числе «История англов» Генриха Хантингдонского и «История бриттов» Гальфрида Монмутского. Третья часть включает в основном оригинальные сведения и содержит детали, не встречающиеся в других источниках, например, о деятельности тамплиеров или судьбе , дочери последнего независимого валлийского правителя Лливелина ап Грифида (1223—1282).
 
Наибольшую историческую ценность представляет описание Лэнгтофтом событий валлийских и англо-шотландских войн конца XIII века. В целом, хроника имеет антишотландскую направленность и даже содержит тексты девяти песен, как на англо-нормандском, так и среднеанглийском языке, высмеивающих противника.

Летопись Лэнгтофта послужила источником для хроники Роберта Мэннинга (около 1338 г.), переложившим её на английский язык.

Является также автором «Политических писем» (, 1301—1305) — англо-нормандского перевода латинской переписки между папой Бонифацием VIII и королём Эдуардом I за 1299—1301 годы.

Рукописи и издания 
Рифмованная хроника Лэнгтофта, продолженная и проиллюстрированная Робертом Мэннингом, сохранилась не менее чем в 21 рукописи из собраний Британской библиотеки, Бодлианской библиотеки Оксфордского университета, библиотек Кембриджского университета и его Тринити-колледжа, Национальной библиотеки Франции. Английский перевод её исторической части, выполненный Мэннингом, был впервые опубликован в 1725 году в Оксфорде в двух томах вышеназванным антикварием Томасом Хирном.

В 1859 году хроника выпущена была в Лондоне в переводе историком и антикварием  в Rerum Britannicarum medii aevii scriptores, а в 1866—1868 годах переиздана им же в англо-нормандском оригинале в академической серии Rolls Series. Мифологическую часть хроники Лэнгтофта опубликовал в 1887 году в той же серии филолог .

Примечания

Публикации 
 Peter Langtoft’s Chronicle (as illustrated and improv’d by Robert of Brunne). Transcrib’d, and now first publish’d by Thomas Hearne. — Oxford, 1725. — 474 p.
 The Chronicle of Pierre de Langtoft, in french verse, from the Earliest Period to the Death of King Edward I, ed. by Thomas Wright. — Volumes 1—2. — London: Longman, Green Longman, and Roberts, 1866—1868. — xxx, 497 + xvi, 487 pp. — (Rerum Britannicarum medii aevii scriptores, or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland During the Middle Ages, vol. 47).
 Robert Mannyng of Brunne’s Übersetzung von Pierre de Langtofts Chronicle und ihr Verhältnis zum Originale, hrsg. von O. Preussner. — Breslau, 1891.
 Édition critique et commentée de Pierre de Langtoft, Le règne d'Édouard Ier, edited by Jean-Claude Thiolier. — Créteil: C.E.L.I.M.A., Université de Paris XII, 1989. — 483 p.
 The Chronicle of Pierre de Langtoft, in French Verse, from the Earliest Period to the Death of King Edward I. Edited by Thomas Wright. — Volume 1. — Cambridge University Press, 2012. — ISBN 978-1139225571.

Литература 
 Thomas Frederick Tout. Langtoft, Peter of // Dictionary of National Biography. — Volume 32. — London: Smith, Elder & Co, 1892. — pp. 117–118.
 Langtoft, Peter // Encyclopædia Britannica, 11’th edition. — Volume 16. — Cambridge University Press, 1911. — p. 178.
 Thiolier J. C. Langtoft, Peter // Oxford Dictionary of National Biography. — Oxford University Press, 2004.
 Summerfield Thea. Pierre de Langtoft // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 British Library Catalogue of Illuminated Manuscripts, Royal 20 A II (рукопись хроники Лэнгтофта из Британской библиотеки)
 The Chronicle of Pierre de Langtoft. Vol. I (лондонское издание 1-го тома 1866 г.)
 The Chronicle of Pierre de Langtoft. Vol. II (лондонское издание 2-го тома 1868 г.)
 The Reign of Edward I (выдержки из хроники Лэнгтофта в трёхъязычном компендиуме из Cambridge Digital Library)

Хронисты Англии
Хронисты XIV века
Похороненные в Англии
Англонормандская монархия
Августинцы